Mittel steht für:

 Mittel (Buchhaltung), alle Arten von Aktiva in der Finanzbuchhaltung
 Mittelwert, den Durchschnitt in der Mathematik 
 Mittelpunkt, den Streckenteiler in der Geometrie 
 Medium (Kommunikation), das Vermittelnde in der Kommunikation
 Methode
 Heilmittel in der Medizin 
 Mittel (Schriftmaß), eine Schriftgröße
 Mittel (Windeck), Ortsteil der Gemeinde Windeck

Siehe auch:

 Mittl
 Hilfsmittel (Begriffsklärungsseite)
 Remedium (Begriffsklärungsseite)